Пришла и говорю — термин, относящийся к творческой деятельности Аллы Пугачёвой:

 «Пришла и говорю» — песня 1984 года из репертуара Аллы Пугачёвой. Музыка Аллы Пугачёвой; стихи Беллы Ахмадулиной (ориг. название «Взойти на сцену»).
 «Пришла и говорю» — концертная программа 1984—1985 гг.
 «Пришла и говорю» — музыкальный фильм-ревю 1985 года.
 «Пришла и говорю» — девятый студийный альбом 1987 года.